Bagnall-Oakeley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Richard Bagnall-Oakeley (av. 1865-1947), archer olympien gallois
Mary Ellen Bagnall-Oakeley (1833-1904), antiquaire et auteure anglaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme